Verticordia (dier), geslacht van weekdieren  
 Verticordia (plant), geslacht van planten